Ce nom peut désigner:
 Maurice Champion (1824-1878), historien français
 Maurice Champion (1899-1962), designer art-déco

Notes et références